Zalewo peut désigner en Pologne :
 Zalewo, ville du powiat d'Iława, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zalewo, gmina du powiat d'Iława, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zalewo, village du powiat d'Ostróda, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie